

Математика 
 92 — чётное двузначное число
 92 — недостаточное число
 92 — злое число
 92 — сфеническое число
 92 — самое оптимальное число. (По результатам опросов школьников)
 Составное число
 Плоское число
92 — восьмое пятиугольное число. Его сумма с числом, полученным из него переворачиванием — квадратное число:
 

На шахматной доске  можно расставить 8 не бьющих друг друга ферзей  способами. Если условиться не различать решения, отличающиеся друг от друга поворотом или отражением доски, то существует  способов расстановки 8 ферзей на доске  и  способа расстановки десяти ферзей на доске .

Календарь 

В России календарные весна и лето длятся по 92 дня ( часов, , ).

До XVIII века в России календарное лето продолжалось от праздника Рождества Иоанна Предтечи (24 июня, см. Иван Купала), до праздника Зачатия Иоанна Предтечи — до 23 сентября. Весна отсчитывалась от Благовещения 25 марта до Рождества Иоанна Предтечи 24 июня.
В каждом времени года считалось по 91 дню и по полчетверти часа.

Нумерология 
 Гематрия
 אלוהים — Элохим (ивр. Бог)

 Абджадия
 محمد — Мухаммад

Коды и номера 
 92 день года — 2 апреля
 92 год; 92 год до н. э..
 92 глава Библии — «О жертвоприношении хлеба». ().
 92 сура Корана — «Ночь» (Сура Аль-Лайл).
 Атомный номер урана
 ASCII-код символа «\»
 92-я статья Конституции РФ (ныне актуальна) устанавливает время исполнения Президентом Российской Федерации его полномочий

В других областях 
 в плане счетов по бух.учёту 92 — «Долгосрочные кредиты банков».
 автомобильный бензин с октановым числом 92.
 самый лучший автобус города Алма-Ата.

Примечания 

Гематрия